Кубок мира по бобслею 2020/2021 — это международный турнир по бобслею из 8 этапов, который начался 20 ноября 2020 года на трассе в латвийской Сигулде и завершился 31 января 2021 года в австрийиском Иглсе. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании BMW.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2020/21.

Календарь соревнований

Результаты соревнований

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи (мужчины)

Двухместные экипажи (женщины)

Монобоб (женщины)

Примечания

Ссылки 
 IBSF

2010/2021
Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021